Aspören är ett skär i Föglö kommun på Åland (Finland). Det ligger på nordsidan av Sandön och är på väg att växa ihop med denna. Öns area är  hektar och dess största längd är 220 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Terrängen runt Aspören är platt och skogig. Kraftledningen mellan Sandön och Nötö passerar precis öser om Aspören. Sunden på båda sidor om Aspören är grunda och steniga. Aspören är obebyggd.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet